Johannes Petri, latinisering av Johan, Jan, Hans eller Jöns Persson eller Pettersson, och kan avse:
Johannes Petri Buskagrius
Johannes Petri Gevaliensis
 Johannes II Petri
 Johannes Petri Arbogensis 
Johannes Petri Ungius
 Johannes Brodinus
 Johannes Reftelius
  Johannes Blanchovius
  Johannes Hunterus

Se även
Johan Persson
Johan Pettersson
Johan Petersson
Hans Persson
Hans Pettersson
Jan Persson